Barbara Surma (ur. 1936) – robotnica, poseł na Sejm PRL VII kadencji
 Barbara Czerniejewska-Surma – dr hab. inż., technologia żywności i żywienia, kierownik Katedry Towaroznawstwa i Oceny Jakości na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie   
 Barbara Surma-Ślusarska – prof. dr hab., nauki leśne; specjalności: chemia drewna, technologia celulozy i papieru, biotechnologia

Przypisy